Кальса́да-де-Калатра́ва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 411 км². Население — 4458 человек (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции. Родина режиссёра Педро Альмодовара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Calzada de Calatrava. Web oficial
 
 
 Asociación Cultural de Cine «Pedro Almodóvar Caballero». Calzada de Cva

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля